Кирха Христа — евангелическая кирха Христа () в Кёнигсберге (район Трагхайм). Построена в 1926 году. Во время войны получила множество повреждений. В 1960-е годы полностью снесена.

Описание 
Строительство церкви для старо-лютеранской общины было начато в мае 1924 года на месте, которое освободилось после сноса частей второго вального укрепления Кёнигсберга, а именно Трагхаймских ворот. Освящена церковь была 8 августа 1926 года.

Во время войны здание было сильно повреждено, а к 1960 году окончательно разрушено. Сейчас на его месте находится торговый павильон (район начала улицы Горького).

Ссылки 
 Список церковных сооружений Кёнигсберга (нем.)
 Кирха на сайте «Неоконченная война»

Здания и сооружения, построенные в 1926 году в Германии
Утраченные кирхи Кёнигсберга
Исчезли в 1960-е годы
1960-е годы в Калининградской области